Ла Раја има више значења:

 Ла Раја, Ла Росита (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Раја (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Раја (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Раја (Тулансинго де Браво), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Раја (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Раја (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Раја (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Раја (Озолотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Раја, Лос Моралес (Истлан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Раја (Хименез), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Раја (Савајо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Раја, Ел Чоколате (Тангансикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Раја, Капричо (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Раја (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Раја (Каливала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Раја (Ваутепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Раја (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Раја (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Раја (Сан Франсиско Кахонос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Раја (Санта Марија ла Асунсион), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Раја (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Раја (Сантијаго Пинотепа Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Раја (Виља де Тамазулапам дел Прогресо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Раја (Зиматлан де Алварез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Раја (Кимистлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Раја (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Раја (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Раја (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Раја (Уатуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Раја (Исхуакан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Раја (Наолинко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Раја, Ранчо Вијехо (Сочијапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Раја (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику